Альба-де-Ельтес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьюдад-Родриго-Сьерра-де-Гата. Занимает площадь 22,36 км². Население — 249 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Sitio no oficial del municipio Alba de Yeltes
 Otra página no oficial del municipio Alba de Yeltes

Муниципалитеты Саламанки